A 68. alkalommal megrendezett Indianapolisi 500 mérföldes versenyt 1984. május 27-én rendeztek meg.

Források

http://hp.lanck.net/faster/Indy-500/1984ind.htm

Indianapolisi500
Indianapolisi 500 mérföldes versenyek